

Toponyme 

 Gumi est une ville du Gyeongsang du Nord, en Corée du Sud ;
 Gumi, un village du Népal ;

Personnalités 
 Abubakar Gumi (1922-), religieux musulman nigérian ;
 GUMI est l'un des noms de scène de Megumi Hinata ;

Autres 
 Gumi/Megpoid est une vocaloid.
 Gumi est une société de développement de jeux vidéo mobile comme Brave Frontier ou Wakfu Raiders.